Водное поло на XXIV летних Олимпийских играх. Был разыгран один комплект наград среди мужских сборных. В турнире приняли участие 12 сборных. 

В финале, который прошёл 1 октября, сборная Югославии в дополнительное время со счётом 9:7 взяла реванш у сборной США за поражение на групповом этапе. После двух периодов финала американцы вели 4:2, но югославы сумели сравнять счёт (6:6), а затем выиграть дополнительное время со счётом 3:1. Эта победа стала последней в истории СФРЮ на Олимпийских играх во всех видах спорта, больше страна не выступала единой сборной на летних Играх, а на зимних Играх 1992 года не выиграла ни одной медали.

В матче за третье место сборная СССР переиграла команду ФРГ со счётом 14:13 (5:1, 2:6, 4:4, 3:2).

Медалисты

Страны

Результаты

Группа «А»

Группа "B"

за 9-12 места

за 5-8 места

Плей-офф

Итоговое положение

Навигация 

1988 год в водном поло
Соревнования на летних Олимпийских играх 1988
Водное поло в Республике Корея